Гистограмма:

 Гистограмма — способ графического представления табличных данных.
 Гистограмма (статистика) — это функция, приближающая плотность вероятности некоторого распределения, построенная на основе выборки из него.
 Гистограмма (фотография) — это график распределения полутонов изображения, в котором по горизонтальной оси представлена яркость, а по вертикали — относительное число пикселов с данным значением яркости.